Muli bezeichnet:
 ein Maultier, das Kreuzungsprodukt einer Pferdestute und eines Eselhengstes
 Mulatschak, Kartenspiel mit Ursprung im Salzburger Raum
 Muli (Liangshan), den autonomen Kreis der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
 Reform Muli, Pritschentraktor der Reformwerke Wels
 einen Drogenkurier, der größere Mengen Drogen zum Schmuggeln verpackt herunterschluckt; siehe Drogenschmuggel #Organisierter Drogenschmuggel
 Muli (muli), ein kurzes zweirädriges Transportrad mit klappbarem Lastenkorb vorne aus 2017

Múli bezeichnet:
 Múli, Ort der Färöer auf der Insel Borðoy
 ehemalige Landgemeinde in Island, siehe Reykhólar
 Muli (Mulaku-Atoll), Insel der Malediven

Siehe auch:
 Muhly
 Mulli
 Tatort: Das Muli